Montepulciano steht für:

 Montepulciano, eine historische Kleinstadt und Weinbaugemeinde in der südlichen Toskana
 Vino Nobile di Montepulciano, ein toskanischer Wein aus Montepulciano
 Montepulciano (Rebsorte), eine rote Rebsorte, die hauptsächlich in Mittelitalien angebaut wird
 Montepulciano d’Abruzzo ist ein italienischer DOC-Wein aus der Region Abruzzen, der aus Montepulciano (Rebsorte) und einer Beimischung von Sangiovese besteht
 Rosso di Montepulciano ist der preiswertere „kleine Bruder“ (Zweitwein) des Vino Nobile di Montepulciano

Siehe auch: